Свёртка, конволю́ция ( «свёрнутый; обёрнутый») — многозначный термин:

Математика и информатика 
 Свёртка (математический анализ)
 Свёртка последовательностей
 Свёртка тензора
 Свёртка списка
 Свёртка (C++) 
 Секционная свёртка

Техника 
 Свёртка — в факсимильной связи процедура преобразования видеосигнала в изображение, обратная развёртке.
 Свёртка (или свёртыш, свёрт) — устройство для силового вскрытия замков методом проворачивания механизма с большим усилием. Особенно такой атаке подвержены недорогие дисковые и сувальдные замки.